

Geografia 
Rosas – comune della Colombia nel Dipartimento di Cauca
Rosas – nome castigliano di Roses, in Spagna.
Rosas – montagna di Porto Rico.
Rosas – antica città greca situata tra il Cabo Norfeo a Nord e la Punta Salinas a Sud, in Catalogna

Persone 
Domingo Ortíz de Rosas – militare spagnolo, Governatore Reale del Cile
Eduardo Javier Morante Rosas – calciatore ecuadoriano, difensore
Felipe Rosas – calciatore messicano
Juan Alberto Rosas – pugile messicano
Juan Manuel de Rosas – militare argentino
Manuel Rosas – messicano, di ruolo difensore
Manuel Rosas Arreola – calciatore messicano naturalizzato nicaraguense
Marino de Rosas – chitarrista italiano
Paulo Ladislau Rosas – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano
Sergio Rosas – calciatore messicano, centrocampista 
Juventino Rosas – compositore e violinista messicano

Pagine correlate 
 Rosa
 Rosati
 Rosato